Kästner este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Erich Kästner (1899-1974), scriitor german
 Viktor Kästner (1826-1857), poet sas